Zernovoie (en rus: Зерновое) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 944 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea